Galax eller Galaxen kan avse:

Galax – ett astronomiskt begrepp
Galax, Virginia – en ort i Virginia
Galaxen (radioprogram) – ett radioprogram från början av 1980-talet som leddes av Jacob Dahlin
Galaxen: samlade sanningar och lösa rykten – en bok från 1984 av Jacob Dahlin 
Galaxen (förening) – en förening i Arvika som bland annat driver Arvikafestivalen
Galaxen, Umeå – ett ungdomshus i centrala Umeå